Андре́а Рано́ккья (; 16 февраля 1988, Бастия-Умбра, Италия) — итальянский футболист, центральный защитник.

Карьера 
Андреа Раноккья начал карьеру в молодёжном составе «Перуджи», откуда перешёл в «Ареццо». В сезоне 2006/07 он дебютировал в составе «Ареццо», проведя в общей сложности 24 матча и забив 1 гол. Однако выступление Раноккьи не спасло клуб от вылета в Серию С1. Проведя ещё один сезон в «Ареццо», Раноккья был куплен клубом «Дженоа», выкупившем половину контракта футболиста, который сразу же отдал его в аренду в «Бари». В первом же сезоне Раноккья провёл за клуб 17 встреч и забил 1 гол, к концу сезона имея место основного защитника команды. Летом 2009 года «Дженоа» полностью выкупила контракт Ранокьи и продолжила арендное соглашение игрока. 23 августа 2009 года Раноккья дебютировал в Серии А в матче с «Интернационале», который завершился вничью 1:1. 18 октября он забил свой первый гол в высшем итальянском дивизионе, поразив ворота «Кьево»; его команда выиграла 2:1. В сезоне 2009/10 Раноккья составил дуэт в центре обороны «Бари» вместе с Леонардо Бонуччи, действуя очень эффективно: к середине первого круга клуб занимал второе место по наименьшему количеству пропущенных мячей. Зимой Раноккьей стали интересоваться несколько клубов — российский «Рубин» и миланский «Интер». 10 января 2010 года, в матче с «Фиорентиной», Раноккья получил тяжёлую травму — разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за чего пропустил остаток сезона. Несмотря на травму, «Интер» по-прежнему хотел выкупить трансфер футболиста, предлагая 15 млн евро. 21 июля 2010 года «Интер» выкупил половину трансфера Раноккьи за 6 млн евро. В декабре «нерадзурри» вновь попытались купить футболиста. 27 декабря 2010 года Андреа присоединился к «нерадзурри», а в среду 29 декабря провёл свою первую тренировку в составе новой команды. 3 января 2011 года Раноккья подписал контракт с «Интером» сроком до 30 июня 2015 года; сумма трансфера составила 12 млн евро.

Международная карьера 
Раноккья начал международную карьеру в молодёжной сборной Италии, дебютировав 21 августа 2007 года в матче с Францией, в котором итальянцы победили 2:1. Раноккья был участником сборной, выступавшей на предолимпийском турнире в Пекине, где 22 июня 2008 года сыграл 1 матч с Румынией, завершившемся вничью 1:1. В 2009 году Раноккья участвовал в молодёжном чемпионате Европы. Во время подготовки к турниру, 9 июня, Андреа забил свой первый мяч за сборную в товарищеской игре с Данией.

17 ноября 2010 года Раноккья дебютировал в составе первой сборной в матче с Румынией (1:1).

Достижения 
 «Бари»
 Победитель Серии B: 2008/2009
 «Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21
 Обладатель Кубка Италии: 2011, 2022
 Обладатель Суперкубка Италии: 2021

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на figc.it
 Профиль на asbari.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Ареццо»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Монца»